Le titre Comme un garçon peut désigner :
 Comme un garçon, un album de Sylvie Vartan de 1967
 Comme un garçon, une chanson de Sylvie Vartan de 1967 (reprise par Chantal Renaud) ;
 Comme un garçon (Get Real), un film britannique réalisé par Simon Shore sorti en 1998.

Voir aussi 
 Like a Boy, chanson de Ciarra de 2006.
 Comme des garçons (film), film de Julien Halard
 Comme des Garçons, label de mode japonais 

Homonymie de titre